Melancio es el nombre de algunos personajes:
 Melancio, obispo de Toledo (España) en ca. 300 d. C. Autor de una Vida de San Severo, mártir;
 Melancio, obispo de Ruan (Francia). (589–602 d. C.);
 En la mitología griega, Melancio o Melantio, hijo de Dolio, es el cabrero de Odiseo (Ulises);
 En literatura, Melancio es un personaje de la obra de teatro La tragedia de la doncella (1609), de Francis Beaumont y John Fletcher.